Pavel Hron může být:

 pseudonym Vladimíra Clementise (1902–1950) – jako redaktora čs. sekce BBC ve Velké Británii za války, 1940–1945
 Pavel Hron (politik) (1917–1992) – vedoucí funkcionář Komunistické strany Československa
 Pavel Hron (architekt) (* 1940) – architekt, ekologický aktivista, autor publikací o krajině a původní zástavbě, žijící v Německu, spolupracující s Petrem Czaschem na obnově a rozvoji tradiční vesnické zástavby v Jeseníkách ("Jeseníky v naději")

Reference